Luke Rowe (ciclista) (Cardiff, 1990), ciclista gal·lès
 Luke Rowe (futbolista) (Leamington Spa, 1991), futbolista neozelandès